Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K70 / 15 km) 

Weltmeister 1970:  / Olympiasieger 1972: 

Datum: 17./18. Februar 1974

Teilnehmer: 43 genannt; 43 gestartet; 43 gewertet;

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.17-18 - Officiella resultat, Nordisk Kombination, FIS
 Men Nordic Combined Skiing XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) - Tuesday 19.02 (sic) auf todor66.com, abgerufen am 6. Mai 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, s. 178. ISBN 82-7096-013-6

Nordische Kombination Manner
Manner 1974